Sima Heyrati - een zangeres uit België
 SIMA (psychologie) - een instrument om iemands individuele motivatie te analyseren
 Sima (achternaam) - een Chinese achternaam
 Sima (Comoren) - een plaats op het eiland Anjouan in de Comoren
 Sima (Hongarije), een gemeente (község) in Hongarije
 Sima (Nepal) - een stad in Nepal
 sima (geologie) - (samentrekking van silicum en magnesium); een laag in de aardkorst
 Johannes Sima - een zeventiende-eeuwse, in Nederland werkzame stucwerker
 een ander woord voor cimaas - een bouwkundig element